Каретный:
 Каретный — село в Калужской области.

См. также 
 Шура Каретный — образ в исполнении российского актёра театра и кино Александра Пожарова.